Das Dameneinzel (Rollstuhl) der US Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2019